Cary Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cary Building (Michigan), NRHP-Nr. 83003670
 Cary Building (New York City), NRHP-Nr. 83001719